Gezicht op de Theems met Westminster Bridge, schilderij van Samuel Scott uit ca. 1744
Gezicht op St Paul's vanaf de Theems, schilderij van Daniel Turner uit ca. 1790
Gezicht op Londen vanaf de Theems, tekening van Augustus Pugin en Thomas Rowlandson uit ca. 1810
De Theems bij Waterloo Bridge, schilderij van William Turner uit ca. 1830
Gezicht op de Theems: Charing Cross Bridge, schilderij van Alfred Sisley uit 1874
Riviergezicht te Londen (Witsen) of Gezicht op de Theems in Londen, schilderij van Willem Witsen uit ca. 1895

Zie ook
Londres, le Parlement (doorverwijspagina), reeks van 19 schilderijen van Claude Monet uit 1900-1904
Gezicht op Victoria Embankment in Londen, ets van Willem Witsen